Alessandro De Angelis – gesuita italiano
 Alessandro De Angelis – giornalista italiano
 Alessandro De Angelis – astrofisico italiano